De 15 kilometer klassieke stijl voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 14 februari 2014 in het Laura langlauf & biatloncentrum in Krasnaja Poljana. Regerend olympisch kampioen Dario Cologna uit Zwitserland prolongeerde zijn titel, die hij behaalde toen 15 kilometer werd afgewerkt in de vrije stijl.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen 15 km